Паунино — название населённых пунктов в России:

 Паунино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Паунино — деревня в Кологривском районе Костромской области.